Jean-Marc Dalpé (1957 -), un dramaturge franco-ontarien.
 Paul-Émilien Dalpé (1919 - 1994), un syndicaliste et infirmier québécois.
 Yolande Dalpé (1948-), une mycologue canadienne dont l’abréviation botanique standard est Dalpé.